Bonavista kan verwijzen naar verschillende plaatsen in Canada:

 Bonavista (schiereiland), een schiereiland van Newfoundland
 Bonavista (gemeente), een gemeente op dat schiereiland
 Bonavista Bay, een baai ten noorden van dat schiereiland
 Cape Bonavista, de kaap van dat schiereiland